

Кшижовиці — село в гміні Кобежице Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Кшижовиці — село в гміні Ґлубчице Ґлубчицького повіту Опольського воєводства
 Кшижовиці — село в гміні Ольшанка Бжезького повіту Опольського воєводства
 Кшижовиці — село в гміні Павловіце Пщинського повіту Сілезького воєводства